Salas, município espanhol das Astúrias
 Rio Salas
 Salas (distrito de Ica), no Peru
 Salas (distrito de Lambayeque), no Peru
 Salas Altas, município espanhol de Aragão
 Salas Bajas, município espanhol de Aragão
 Salàs de Pallars, município espanhol da Catalunha
 Salas de Bureba, município espanhol de Castela e Leão
 Salas de los Infantes, município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 Salaš
 Sala (desambiguação)

Desambiguações de topônimos